Pingyuan är ett kinesiskt namn och kan bland annat syfta på:

Pingyuan (fartyg) – den första kinesisk-byggda bepansrade kanonbåten;
Provinsen Pingyuan – (平原省), en kortlivad provins i Folkrepubliken Kina som inkluderade delar av norra Henan-provinsen och västra Shandong;
Pingyuan, Meizhou – (平远县), ett härad i Guangdong-provinsen;
Pingyuan, Dezhou – (平原县), ett härad i Shandong-provinsen;
Zhijin – (织金县), ett härad i Guizhou-provinsen som kallades Pingyuan före 1914.
 Pingyuan (köping i Kina)

WP:Projekt Kina